DMS může být:

 dárcovská SMS
 správa dokumentů (Document management system)
 Daniel Merrick Syndrome (česky: Syndrom Daniela Merricka), neboli narkolepsie
 slovenská hip-hopová skupina (Dame – Monsignor (Separ) – Dj Smart), dříve součástí labelu Gramo Rokkaz.
  zápis úhlu ve stupních; viz též šablonu:Dms
 Disk Masher System, diskový obraz pro platformu počítačů Amiga
 dimethylsulfid (CH3)2S